Pinacantha porandica är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Gilli. Pinacantha porandica ingår i släktet Pinacantha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
porandica